

Юрковка — село, Тарумовський район, Дагестан
 Юрковка — присілок, Федоровський район, Башкортостан